Horní Dobrá Voda je název více míst:

 Horní Dobrá Voda (Dobrá Voda u Hořic) – část obce Dobrá Voda u Hořic v okrese Jičín, též katastrální území Horní Dobrá Voda
 vžité označení pro osadu Dobrá Voda, místní části Vrkoslavice města Jablonec nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou